

Architettura 
 Palazzo Maranta – palazzo storico di Modugno, provincia di Bari
 Palazzo Angarano-Maranta – palazzo storico di Modugno, provincia di Bari

Botanica 
 Maranta – genere di piante della famiglia delle Marantaceae, originario delle zone tropicali americane

Persone 
 Bartolomeo Maranta – fisico e botanico italiano
 Roberto Maranta – giurista e accademico italiano